Munkácsi görögkatolikus egyházmegye
Munkácsi római katolikus egyházmegye